Mužská čtyřhra Rolex Paris Masters 2018 probíhala na začátku listopadu 2018. Do deblové soutěže pařížského tenisového Mastersu, hraného na tvrdém povrchu komplexu AccorHotels Arena, nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl třetí nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve čtvrtfinále dohrál na raketách Granollerse s Ramem.

Vítězem se stal nenasazený španělsko-americký pár Marcel Granollers a Rajeev Ram, který ve finále za 71 minut zdolal nizozemsko-rumunskou dvojici Jean-Julien Rojer a Horia Tecău po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali premiérovou společnou trofej. 32letý Granollers vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a první ze série Masters. Pro 34letého Rama to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále, odstoupili)
  Mike Bryan /  Jack Sock (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018